Vohipeno – comune del distretto di Fenerive Est in Madagascar
 Vohipeno – comune del distretto di Vohipeno in Madagascar